

Fumetto
 La nuova isola del tesoro - manga del 1947 di Osamu Tezuka

Musica
Shin Takarajima - singolo del 2016 del gruppo giapponese Sakanaction